Перс в древногръцката митология може да се отнася до:
 Синът на Андромеда и Персей, праотец на персите.
 Титан, син на Крий и Еврибия. Жени се за титанидата Астерия и от този брак се ражда Хеката.
 Брат на Хезиод. Споменава се на няколко пъти в „Теогония“.

Древногръцки богове
Древногръцки герои